Oicles steht für:
 Oikles, Person der griechischen Mythologie
 (192220) Oicles, Asteroid vom Typ Jupiter-Trojaner